Akia nebo AKIA může znamenat:
 Akia – zaniklá farma v kraji Kujalleq v Grónsku
 Akia (ostrov) – ostrov v Upernavickém souostroví
 Akia (ostrov v Kujallequ) – ostrůvek v kraji Kujalleq
 Saattup Akia – hora v Grónsku
 Wikstrémie šedá – druh květiny rostoucí na Havaji, v havajštině ākia
 Aircraft Kit Industry Association – americká společnost se zkratkou AKIA